Paus Leo I, paus (440-461)
 Leo I van Byzantium (ca.401-474), keizer van het Oost-Romeinse Rijk (457-474)
 Leo I van Armenië (?-1140), koning van Armenië (1129-1140)
 Leo I van Galicië (ca. 1228-ca. 1301), grootvorst van Kiev (1271-1301) en koning van Galicië-Wolynië (1293-1301)
 Leo I, een in 1950 door Albert George Wilson ontdekt dwergsterrenstelsel.